Igueldo (attractiepark), een attractiepark in de Spaanse stad San Sebastian
 Igueldo (heuvel), een heuvel aan de kust van de Cantabrische zee en de baai La Concha in de stad San Sebastian
 Igeldo (wijk) (Spaans: Igueldo), een district van de Spaanse stad San Sebastian